Der Champions Cup 2020 () war ein Billardturnier, das vom 19. März bis 9. Juli 2020 im Sportpalast Krylatskoje in der russischen Hauptstadt Moskau stattfand. Gespielt wurde Freie Pyramide, eine Disziplin des Russischen Billards.

Ursprünglich sollte das Turnier vom 19. März bis 30. April ausgetragen werden. Aufgrund der COVID-19-Pandemie wurde es nach zwei Spielen am 26. März auf zunächst unbestimmte Zeit unterbrochen und am 9. Juni fortgesetzt. Bereits von Beginn an wurde wegen der Pandemie ohne Zuschauer gespielt.

Sieger wurde der Russe Iossif Abramow, der im Finale den Kirgisen Asis Madaminow mit 7:0 besiegte. Den dritten Platz belegten Dmytro Biloserow und Diana Mironowa.

Titelverteidiger war der Ukrainer Oleksandr Palamar, der in diesem Jahr nicht teilnahm. Keiner der acht Teilnehmer hatte an einer der vorherigen Ausgaben des Champions Cup teilgenommen.

Mit Rekordweltmeisterin Diana Mironowa und der amtierenden WM-Siegerin Elina Nagula nahmen erstmals Frauen an dem Turnier teil.

Modus 
Nachdem im Vorjahr nur vier Spieler eingeladen worden waren, wurde das Teilnehmerfeld auf acht Spieler erhöht. Die acht Teilnehmer traten zunächst im Doppel-K.-o.-System gegeneinander an. Ab dem Halbfinale wurde im K.-o.-System gespielt.

Auswirkungen der COVID-19-Pandemie 
Aufgrund der COVID-19-Pandemie wurde das Turnier ohne Zuschauer ausgetragen. Wegen Quarantänebestimmungen in seiner Heimatstadt Rostow am Don musste der zweimalige Weltmeister Iossif Abramow seine Teilnahme zunächst absagen.

Am Morgen der zweiten Begegnung (Waleryj Tschyschou–Diana Mironowa) wurde der Austragungsort, der Sportpalast im Moskauer Stadtteil Krylatskoje, kurzfristig wegen Corona geschlossen. Die Partie wurde daher in den Billardklub Legend, den Heimatverein von Mironowa, verlegt. Nach der Begegnung wurde das Turnier auf unbestimmte Zeit unterbrochen.

Am 4. Juni gab der Weltverband IPC bekannt, dass das Turnier am 9. Juni fortgesetzt würde. Der amtierende Weltmeister Semjon Saizew, der die erste Begegnung nach dem Neustart spielen sollte, musste jedoch wegen der Quarantänebestimmungen in Tscheljabinsk seine Teilnahme absagen. Er wurde ersetzt durch Iossif Abramow, der inzwischen wieder nach Moskau reisen konnte.

Turnierplan

Zeitplan 
 Hauptrunde: 19./26. März, 9./11. Juni
 Siegerrunde: 16./18. Juni
 1. Verliererrunde: 23./25. Juni
 2. Verliererrunde: 26. Juni
 Halbfinale: 30. Juni, 2. Juli
 Finale: 9. Juli

Vorrunde

Finalrunde

Finale 
Im Finale traf der Kirgise Asis Madaminow auf den Russen Iossif Abramow. Während der 19-jährige Russe bereits zweimal Weltmeister und einmal Vizeweltmeister geworden war, gehörten zu den bis dahin größten Erfolgen des acht Jahre älteren Kirgisen neben zwei WM-Bronzemedaillen das Erreichen des Finals beim Savvidi Cup im Vorjahr.

Die Partie gestaltete sich einseitig. In den ersten fünf Spielen erzielte Madaminow insgesamt lediglich drei Punkte. Erst das sechste Spiel gestaltete sich ausgeglichener. Doch auch dieses Rack entschied Abramow schließlich für sich, diesmal mit 8:4 Punkten. Im darauffolgenden Spiel setzte sich Abramow mit 8:0 durch, wodurch er das Finale mit 7:0 für sich entschied und als erster Russe den Champions Cup gewann.

Fernsehübertragung 
Alle Begegnungen wurden live im Fernsehsender Mattsch! Strana übertragen.

Einzelnachweise 

2020
Billardveranstaltung 2020
Billardturnier in Moskau